Бутулта () — село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение Сельсовет Ураринский.

География 
Село находится на высоте 1555 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Нахки, Гуннамахи, Аяцури, Дуакар, Сумия, Уцулимахи, Каркаци, Кишамахи, Узралмахи, Хулабаркмахи.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района